Orihuela del Tremedal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orihuela del Tremedal (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Orihuela del Tremedal (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar